Шмавон Минасович Арушанян (2 января 1903 года, с. Минкенди, Елизаветпольская губерния — январь 1982 года, Ереван, Армянская ССР, СССР) — советский государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Член КПСС с 1926.

Биография 
Родился в селе Минкенди бывшего Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии в семье крестьянина.
 1921—1926 гг. — на комсомольской работе в Армении.
 1926—1928 гг. — слушатель Партийной школы при ЦК КП(б) Армении.
 1928—1929 гг. — на комсомольской работе в Армении.
 1929—1934 гг. — на партийной работе (Армянская ССР).
 1934—1935 гг. — учёба в Коммунистическом университете имени Я. М. Свердлова.
 До ноября 1937 г. — первый секретарь Азизбековского РК КП(б) Армении.
 Ноябрь 1937 г. — февраль 1938 г. — народный комиссар земледелия Армянской ССР.
 Февраль—июль 1938 г. — секретарь Партийной коллегии Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Армянской ССР.
 Июль 1938 г. — ноябрь 1939 г. — второй секретарь Ереванского горкома КП(б) Армении.
 Ноябрь 1939 г. — ноябрь 1946 г. — первый секретарь Ленинаканского горкома КП(б) Армении.
 04.11.1946 — 25.10.1947 — секретарь ЦК КП(б) Армении по кадрам.
 Октябрь 1947 г. — апрель 1949 г. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).
 Апрель 1949 г. — 1950 г. — начальник Главного дорожного управления при СМ Армянской ССР.
 1950 г. — 18.08.1953 — министр автомобильного транспорта Армянской ССР.
 18.08.1953 — министр дорожного и транспортного хозяйства (автомобильного транспорта и шоссейных дорог) Армянской ССР.
 Декабрь 1953 г. — апрель 1954 г. — первый секретарь Ереванского горкома КП Армении.
 01.04.1954 — 03.04.1963 — Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР.

На XX съезде КПСС избран членом Центральной ревизионной комиссии.

Депутат Верховного Совета СССР (1, 2, 4, 5-го созывов).

Награды 
 Два ордена Ленина (08.02.1944, 08.01.1963).
 Орден Отечественной войны I степени (24.11.1945).
 Орден Трудового Красного Знамени (23.11.1940).
 Орден «Знак Почёта» (25.08.1971)
 Медаль «За трудовую доблесть» (25.12.1959).

Комментарии

Литература

Примечания 

Делегаты XX съезда КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета Армянской ССР
Секретари ЦК КП Армении
Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Народные комиссары и министры Армянской ССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Первые секретари Ереванского горкома КП Армении
Первые секретари Ленинаканского горкома КП Армении
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС